Лендићи могу бити:

 Лендићи (Грачаница), насељено мјесто у општини Грачаница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Лендићи (Јајце), насељено мјесто у општини Јајце, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ